Résultats détaillés de l’édition 1930 des Internationaux de France de tennis qui est disputée du 15 mai au .

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série 

|-
|1||bgcolor=CCCCFF| Henri Cochet||align=center|Victoire|| Bill Tilden (2)
|-
|2|| Bill Tilden ||align=center|Finale|| Henri Cochet (1)
|-
|3|| Jean Borotra||align=center|1/2 finale|| Bill Tilden (2)
|-
|4|| Umberto de Morpurgo||align=center|1/2 finale|| Henri Cochet (1)
|-
|5|| Edgar Moon ||align=center|1/4 de finale|| Umberto de Morpurgo (4)
|-
|6|| Jack Crawford||align=center| (1/32)|| Colin Gregory
|-
|7|| George Lyttleton-Rogers||align=center|1/4 de finale|| Bill Tilden (2)
|-
|8|| André Merlin||align=center| (1/32)|| Leonce Aslangul
|}

|-
|9|| Harry Hopman||align=center|1/4 de finale|| Henri Cochet (1)
|-
|10|| Emmanuel Du Plaix||align=center|1/8 de finale|| George Lyttleton-Rogers (7)
|-
|11|| Vladimir Landau||align=center| (1/16)|| Colin Gregory
|-
|12|| Jacques Brugnon||align=center| (1/16)|| Heinrich Kleinschroth
|-
|13|| Wilbur Coen||align=center|1/8 de finale|| Umberto de Morpurgo (4)
|-
|14|| Yoshiro Ota||align=center|1/8 de finale|| Jean Borotra (3)
|-
|15|| Franz-Wilhelm Matejka||align=center| (1/32)|| Patrick Hughes
|-
|16|| Otto Froitzheim||align=center| (1/32)||align=center|Forfait
|}

Tableau final

Double messieurs 
À venir.

Simple dames

Têtes de série 
21 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1930
France
France
Sport en France en 1930
Sport en mai 1930
Tennis en juin 1930